

Anni
67 – anno del I secolo d.C.
67 a.C. – anno del I secolo a.C.

Matematica
67 – numero naturale

Altro
 67 – targa automobilistica della provincia di Zonguldak